Ostrovec steht für folgende geografische Objekte in Tschechien:

im Jihočeský kraj:
 Ostrovec, Gemeinde im Okres Písek
 Dolní Ostrovec, Ortsteil von Ostrovec, Okres Písek
 Horní Ostrovec, Ortsteil von Ostrovec, Okres Písek

im Plzeňský kraj:
 Ostrovec (Velečín), Ortsteil von Velečín, Okres Plzeň-sever
 Ostrovec-Lhotka, Gemeinde im Okres Rokycany
 Ostrovec (Ostrovec-Lhotka), Ortsteil der Gemeinde Ostrovec-Lhotka, Okres Rokycany

im Středočeský kraj:
 Ostrovec, Stadtviertel von Kladno, Okres Kladno

im Kraj Vysočina:
 Ostrovec (Pelhřimov), Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov